Le  Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2011 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 10 au  sur le circuit de Silverstone. C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Résultats des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Sport au Royaume-Uni en 2011
Sport en juin 2011